Олешев — русская фамилия.

Известные носители 
 Олешев, Алексей Васильевич (1724—1788) — русский писатель, переводчик.
 Олешев, Николай Николаевич (1903—1970) — советский военачальник, генерал-лейтенант. Герой Советского Союза.